

Pessoas
Johann Adolph Hasse (1699-1783) - compositor alemão.
Fiama Hasse Pais Brandão (1938-2007) - escritora e poetisa portuguesa.

Outros
7478 Hasse - um asteróide

Desambiguações de sobrenomes